Kwanja peut désigner :
 le kwanja, une langue bantoïde septentrionale du groupe mambila,
 les Kwanja, une population du Cameroun